Флаг муниципального образования Новопашковское сельское поселение Крыловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 июня 2012 года решением Совета Новопашковского сельского поселения № 168 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7871.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Новопашковского сельского поселения Крыловского района в синем (голубом), белом, зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле с лазоревой главой, обременённой сопровождаемым вверху серебряной звездой о восьми лучах лётом того же металла — зелёное остриё, обременённое бегущим золотым фазаном под четырьмя листьями дуба сложенными в прямой крест».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Новопашковское сельское поселение расположено в степной зоне северной части Краснодарского края и включает в свой состав четыре населённых пункта. Административным центром поселения является станица Новопашковская, основанная в 1888 году как хутор Новопашковский и преобразованный в станицу в 1915 году.

Через земли поселения протекает река Грузская, аллегорически показанная синей полосой.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо.

Белая восьмиконечная звезда символизирует вечность, высокие стремления, процветание. Звезда — это эмблема счастья и рождества нового.

Изображение распростёртых крыльев — лёта, подчёркивает принадлежность поселения к Крыловскому району.

Белый цвет (серебро) символизирует миролюбие, мудрость, совершенство, чистоту.

Жёлтый цвет аллегорически указывает на основу экономического развития поселения — выращивание зерновых. Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства, процветания и достатка.

Изображение зелёного клина аллегорически указывает на рукотворный Новопашковский лес с разнообразной флорой и фауной. Зелёный цвет символизирует жизнь, надежду, здоровье, растениеводство, красоту окружающей природы.

Фазан, как представитель животного мира Новопашковского леса, является одной из центральных фигур флага. Фазан символизирует процветание, удачу, красоту и свет.

Изображение листьев дуба указывает на то, что дуб является преобладающим деревом в Новопашковском лесу. Количество листьев также аллегорически указывает на четыре населённых пункта в составе поселения.

Примечания